Зайнулла ( — Украшение Аллаха) — имя арабского происхождения, происходит от глагола «зйн» - «украшать». Имя является однокоренным с именами Зайнулабидин, Зайнуддин и со словами, например, «музаййин» - «парикмахер», «дизайнер».

 Расулев, Зайнулла Хабибуллович 
 Багишаев, Зайнулла Абдулгалимович
 Мустакимов, Зайнулла Мустакимович

См. также 
 Зайнуллин — фамилия, происходящая от имени Зайнулла

Арабские имена